| mål         = {{#expr:
 29 +
 13 +
 13}}
| publik      = {{#expr:
 77000 +
 85000 +
 60000}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 1998 var det 2:a Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Vietnam. Turneringen vanns av  som tog sin andra mästerskapstitel då man i finalen besegrade värdnationen .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Aseanfootball.org
 Rsssf.com

1998
Fotbollsåret 1998
1998 i Vietnam
Internationella sportevenemang i Vietnam